Dittus ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Dittus (1939–2001), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Emil Dittus (1885–1965), deutscher Politiker (CDU) 
 Uwe Dittus (* 1959), deutscher Fußballspieler